Kolpen ist der Name folgender Orte:

 Kolpen (Lohsa), ehemaliger Ortsteil von Lohsa, Landkreis Bautzen, Sachsen
 Kolpen (Gemeinde Flirsch), Ortsteil von Flirsch, Bezirk Landeck, Tirol